Bitka za Abukir je ime več bitk:
 Bitka za Abukir (1798)
 Bitka za Abukir (1799)
 Bitka za Abukir (1801)